Orange Bowl steht für

 Orange Bowl Stadium, ehemaliges Footballstadion in Miami
 Orange Bowl (American Football), College-Football-Meisterschaft in Miami
 Orange Bowl (Tennis), Juniorenturnier in Miami, inoffizielle Jugend-WM im Tennis